Строительные материалы:
 Строительные материалы — материалы для возведения и ремонта зданий и сооружений.
 Строительные материалы — научно-технический и производственный ежемесячный журнал.